

Sigle 
 Movimento Lavoratori Italiani – movimento italiano
 Movimento Liberale Indipendente – movimento politico-culturale italiano

Codici 
 MLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Quad City, Moline (Illinois), Stati Uniti
 mli – codice ISO 639-3 della lingua malimpung

Altro 
 MLI – 1051 nel sistema di numerazione romano